Le traité de Lhassa peut se référer à :
 le traité de paix sino-tibétain de 822 ;
 la Convention entre la Grande-Bretagne et le Tibet de 1904.

Notes